L'autoroute 30 ou A30 dite Caserta-Salerno est une autoroute italienne qui relie la ville de Caserte à Salerno en Campanie. Ouverte en 1976, elle est longue de 55,3 km.

Parcours

Notes et références 

A30
Province de Caserte
Province de Salerne
Transport en Campanie